TKW — лёгкая польская башенная танкетка тридцатых годов.

История 
Необходимость создание данной танкетки была вызвана тем, что у танкеток без башни был слишком небольшой угол обстрела. Таким образом, в 1936 году разработали вариант с башней.

Исчезновение образца 
В 1939 г. образец вместе с другими танкетками бросили в бой. 5 сентября он пошёл в атаку, и связь с ним прервалась. Скорее всего его захватили немцы.

Танкетки Польши